Иван Радованович (; ) — сербский футболист, опорный полузащитник клуба.

Клубная карьера 
Воспитанник белградского «Партизана». До 2007 года выступал за молодёжную команду клуба. В августе 2007 года был отдан в аренду клубу «Смедерево», за который сыграл 13 матчей в чемпионате Сербии. В конце 2007 года вернулся в «Партизан» и в январе перешёл в итальянскую «Аталанту». До конца сезона 2007/08 играл за молодёжный состав клуба.

Летом 2008 года был отдан в годичную аренду клубу Серии B «Пиза», за который дебютировал 30 августа матче против «Гроссето». Отыграв сезон, летом 2009 года вернулся в «Аталанту», где стал привлекаться к играм за основной состав. 20 сентября 2009 года дебютировал в Серии A, заменив в перерыве матча с «Бари» Фабио Чераволо. Летом 2010 года Радованович был отдан в годичную аренду «Болонье». Дебютировал 19 сентября 2009 года в матче против «Ромы». После возвращения в «Аталанту» летом 2011 года Радованович вновь отправился в аренду, на этот раз в «Новару». Там он дебютировал 17 сентября 2011 года в матче с «Кальяри». В сезоне 2012/13 вновь выступал за «Аталанту», но в основном составе закрепиться не сумел.

17 июля 2013 года перешёл в «Кьево», с которым подписал контракт на три года. Дебютировал за новый клуб 25 августа 2013 года в матче против «Пармы». Стал основным игроком «Кьево» и сыграл за команду более 80 матчей.

В январе 2019 года перешёл в «Дженоа».

Карьера в сборной 
Радованович выступал за молодёжную сборную Сербии по футболу. В национальной сборной Сербии дебютировал 17 ноября 2010 года в товарищеском матче со сборной Болгарии, в перерыве заменив Радослава Петровича. После своего дебюта почти два года не вызывался в сборную, но в 2012 и 2013 годах выступал за неё регулярно, сыграв ещё 9 матчей.

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Смедерево»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Пиза»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Новара»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Салернитана»